Cotârgaci se poate referi la:
Localități din România:
Cotârgaci, Botoșani			
Cotârgaci, Iași